De Barclays Premier League 2009/10 was het achttiende seizoen sinds de oprichting van de Engelse Premier League. Aan deze voetbalcompetitie namen twintig clubs deel. Aan het einde van het seizoen werd Chelsea kampioen met een recordaantal doelpunten van 103. De titelrace was onbeslist tot op de laatste speeldag. Arsenal was een paar weken eerder al afgehaakt, maar Manchester United stond op de dag van de laatste wedstrijd maar één punt achter op Chelsea. United won met 4-0 van Stoke City, maar miste de titel doordat Chelsea met 8-0 won van Wigan Athletic.

De topscorer van dit seizoen was Didier Drogba. De spits van Chelsea maakte 29 goals en won de Gouden Schoen.

In februari 2010 was Portsmouth de eerste club ooit in de Premier League die punten in mindering kreeg wegens financiële problemen. Twee maanden later was Portsmouth de eerste club die zeker was van degradatie. Later kwamen hier Hull en Burnley bij.

Clubs

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

 
 Portsmouth kreeg negen punten aftrek, vanwege financiële problemen

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Chelsea

Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Records 
 Chelsea verbrak het record van het meest aantal doelpunten in één seizoen in de Premier League. De club scoorde 103 keer en was daarmee ook de eerste club die meer dan honderd keer scoorde.
 Wigan Athletic was de eerste club die twee keer in één seizoen met acht doelpunten verschil verloor. Van Tottenham verloor Wigan met 9-1 en van Chelsea met 8-0
 Chelsea was de eerste club in de Premier League die in één seizoen vier keer zeven goals of meer in één wedstrijd maakte.

Prijzen

Speler en manager van de maand

Overige prijzen 
PFA Speler van het Jaar: Wayne Rooney
PFA Team van het Jaar: Joe Hart (Birmingham City); Patrice Evra (Manchester United), Branislav Ivanović (Chelsea), Thomas Vermaelen (Arsenal), Richard Dunne (Aston Villa); James Milner (Aston Villa), Antonio Valencia (Manchester United), Darren Fletcher (Manchester United), Cesc Fabregas (Arsenal); Wayne Rooney (Manchester United), Didier Drogba (Chelsea)
Manager van het jaar: Harry Redknapp (Tottenham Hotspur)
Gouden Schoen: Didier Drogba (Chelsea)
Beste doelman: Petr Cech (Chelsea)
Fair Play Award: Arsenal

Football League Championship

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Blackpool
| RD1-team02 = Nottingham Forest
| RD1-score01firstleg = 2
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 4
| RD1-score02secondleg = 3

| RD1-team03 = Leicester City
| RD1-team04 = Cardiff City 
| RD1-score03firstleg = 0
| RD1-score04firstleg = 1
| RD1-score03secondleg = 3 (3)
| RD1-score04secondleg = 2 (4)

| RD2-team01 = 'Blackpool
| RD2-team02 = Cardiff City
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 3
| RD2-score02secondleg = 2
}}
Blackpool promoveert en komt in het seizoen 2010/11 uit in de Premier League.

 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009/10 uit in de Football League Championship.

Newcastle United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Newcastle United, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Chris Hughton de titel opeisten in de 
Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League 2010/11.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Millwall promoveert en komt in het seizoen 2010/11 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Dagenham & Redbridge promoveert en komt in het seizoen 2010/11 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2009/10
Football League Cup 2009/10
Engels voetbalelftal in 2009
Engels voetbalelftal in 2010

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2009/10